Humberstone est un patronyme porté notamment par ;

 H. Bruce Humberstone (1901-1984), réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Holly Humberstone (1999-), auteure-compositrice-interprète pop britannique ;
 James Thomas Humberstone (1850-1939), ingénieur chimiste anglais ;
 John Humberstone, tireur sportif australien ;
  (1836-1922), personnalité politique canadienne.